Eldad ist der Name folgender Personen.

Vorname:
 Eldad ha-Dani (9. Jahrhundert), orientalischer Jude, Weltreisender und Abenteurer
 Eldad Regev (1980–2006), israelischer Soldat

Nachname:
 Arieh Eldad (* 1950), israelischer Arzt und Politiker (Knesset)
 Israel Eldad (1910–1996), jüdischer Untergrundkämpfer, Gründungsmitglied und Chefideologe der Organisation Lechi

Einzelname:
 Israelit während des Auszugs aus Ägypten, siehe: Eldad und Medad